Томас Мюллер:
 Мюллер, Томас (род. 1989) — немецкий футболист, чемпион мира 2014 года.
 Мюллер, Томас (род. 1961) — немецкий двоеборец.
 Мюллер, Томас (род. 1963)— американский инженер, технический директор по двигательным установкам компании SpaceX.
 Мюллер, Томас (1902—?) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны.